Па́вловский переулок — название улиц в различных городах России.

 Павловский переулок — улица во Владикавказе.
 В Москве:
 1-й Павловский переулок.
 2-й Павловский переулок.
 3-й Павловский переулок.
 Павловский переулок — улица в Санкт-Петербурге (Старо-Паново).

См. также 
 Павловская улица